Бледжо-Суперьоре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.

Население составляет 1528 человек, плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 38071. Телефонный код — 0465.

Ссылки